Hélène de Bourbon (1878—1936), actrice, fille aînée de François de Bourbon (1853-1942)
Hélène de Bourbon (1890—1910), fille de François de Bourbon,  de Marchena
Hélène de Bourbon (née en 1940), fille aînée de Jacques de Bourbon, baron de Busset
Hélène de Bourbon (née en 1963), infante d'Espagne, duchesse de Lugo, fille aînée de Juan Carlos , roi d'Espagne
Hélène de Bourbon (née en 1973), religieuse, fille de Casimir de Bourbon